Аккре́ция (от  — «приращение», «увеличение») может означать:

 Аккреция — естественное приращение территории государства образовавшимися сухопутными участками.
 Аккреция — процесс приращения массы небесного тела путём гравитационного притяжения материи.
 Аккреция Бонди — сферическая аккреция на компактный объект, движущийся через межзвёздную среду.